Полезный еврей — термин, использовавшийся в разных исторических контекстах и обычно обозначающий еврея, поддерживающего официальную политику государства, часто направленную против других евреев.

 В 1744 году прусский король Фридрих II ввёл систему сокращения еврейского населения до небольшого числа зажиточных семей, которые объявлялись «защищёнными». Первенцы таких семей наследовали привилегии, а остальные дети считались властями «бесполезными» и могли «либо воздержаться от брака, либо покинуть страну».
 В Российской империи только «полезные евреи» могли жить за чертой оседлости. «Полезные евреи» включали в себя купцов первой гильдии, лиц с высшим образованием, средний медицинский персонал, цеховых ремесленников и отставных нижних чинов, поступивших на службу по рекрутскому набору.
 В Европе, оккупированной нацистами, евреи, занятые в военной индустрии, и члены «еврейских советов» считались «полезными» (), а их уничтожение было временно отложено.
 Еврейских членов Антисионистского комитета советской общественности также называли «полезными», или «карманными» евреями.

Примечания

См. также 
 Ассоциация национальных немецких евреев
Придворные евреи
 Штадлан
 Защищённый еврей
 Присяга для евреев

Антисемитизм
Политические термины